Наталья Максимовна Султан-Гирей (22 августа 1910 —  9 августа 2001) — советская и российская писательница.

Биография 
Родилась 22 августа 1910 года в Генуе, но родиной своей считала Петербург, где она закончила университет и вышла замуж. В 1916 г. её отец Николай Султан-Гирей погиб. В тринадцатилетнем возрасте девочка потеряла мать, и отчим отправил падчерицу в Петроград к своим родственникам. В 1944 году её эвакуировали, но по пути она сбежала в Москву. В то время ей было более 30 лет, а к ней обращались «бабушка» — таков был её облик (кожа слезла).

Когда кончилась война, Наталья Максимовна сразу же вернулась в Ленинград. Муж нашёл её там. Он был военнослужащим, и по окончании войны его направили на границу в посёлок Рыбачий (около озера Иссык-Куль). В тридцатые годы была репрессирована. Наталью Максимовну направили на Сахалин на строительство подземного канала. Но пока её туда этапировали, выяснилось, что канал не нужен, и она попала на лесозаготовки. Пробыла она там шесть лет.  Когда после смерти Сталина Султан-Гирей вышла на свободу, в Ленинград возвращаться было нельзя, и она приехала в Батайск (маленький городок вблизи Ростова) к своим дальним родственникам. Когда получила нормальный паспорт, переехала в Ростов. Хотела вернуться в Ленинград, но прописаться там было невозможно. Зная английский язык, она нашла работу в Ростове. Пока позволяло здоровье, каждый год ездила в Ленинград.

Несмотря на возраст, она до конца жизни занималась активной литературной деятельностью. Она автор книг, написанных на историческую тему — «Рубикон», «Флорентийский изгнанник» и романа «Дитя века». Ей было 83 года, когда Ростовское книжное издательство выпустило её первый роман. А в 1985 г. Наталью Максимовну приняли в Союз российских писателей. Стихи она начала писать с 8-ми лет, а серьёзно издаваться — в 1929 - 1933 гг. в Ленинградском журнале «Резец».

Наталья Максимовна писала и по-русски, и по-французски, знала хорошо английский, также немецкий. Её любимые поэты — Данте, Лермонтов, Брюсов. Она встречалась в детстве с Брюсовым и читала ему его стихи. В то время он сказал ей: «Я тебе не желаю счастья, ты талантлива, а талант и счастье не совместимы». На вопрос, почему она пишет романы на историческую тему, ответ таков: «Если люди, особенно молодые, плохо знают историю, то пусть из романов что-то почерпнут».

Скончалась Наталья Максимовна Сарач-Султан-Гирей 9 августа 2001 г. в Ростове-на-Дону.

Опубликованные романы:

Рубикон . Исторический роман. — Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1993.

Данте. Флорентийский изгнанник (комплект из 2 книг). Исторический роман времен Данте Алигьери. — Издательство: Терра-Книжный Клуб, 1998, Серия: Портреты.

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ - повесть.

Писательницы XX века
Писательницы XXI века
Поэтессы XX века
Поэтессы XXI века
Писательницы СССР
Писательницы России
 Поэтессы СССР
 Поэтессы России
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей России

Ссылки:

Гётц Хиллиг. Антон Макаренко contra Наталья Гирей

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3084&level1=main&level2=articles

Галина Ульшина. Султан-Гирей "СNЫ разума" (Сны разума, хазарская халва утешения)

https://proza.ru/2014/05/18/1930